Натуральне число 467
 467 рік до нашої ери
 467 рік нашої ери